Genengan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Genengan, Karanganyar, by, 
 Genengan, Magetan, by, 
 Genengan, Blitar, by, 
 Genengan, Malang, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar